Fómega é um povoado da freguesia da Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal.

Caparica
Localidades de Portugal